Тур де Франс 1909 — 7-я супервеломногодневка по дорогам Франции, победу в которой одержал Франсуа Фабер.

Этапы 
Гонка прошла по тому же маршруту, что и две предыдущие.

Обзор гонки 

На старт вышли 150 гонщиков — рекордное количество. Победитель двух последних Туров Люсьен Пети-Бретон решил пропустить гонку. Гонщики впервые стартовали как в составе команд, так без оных; формально зачёт вёлся по этим двум категориям. Победивший на первом этапе бельгиец Сириль ван Хауварт стал первым иностранцем, лидировавшим в общем зачёте французской многодневке. Люксембуржец Франсуа Фабер выиграл следующие 5 этапов, включая все горные на этом Туре, после чего больше не имел конкурентов в борьбе за итоговую победу. Он стал первым иностранцем, отпраздновавшим победу в общем зачёте. Его команда, Alcyon, оккупировала первые 5 мест итоговой классификации, 6-м стал победитель «одиночного» зачёта Эрнест Поль. 91-килограммовому Фаберу предсказуемо присудили титул лучшего горного гонщика. Экс-обладатель этого титула Густав Гарригу стал 2-м в общем зачёте. Жан Алавуэн, ставший 3-м из 55 финишировавших гонщиков, для победы на заключительном этапе последние 10 километров пробежал со сломанным велосипедом на плечах.

Итоговый зачёт

Ссылки 

 Тур де Франс 1909 на официальном сайте
 Страницы истории: Tour de France-1909 на velolive.com

Тур де Франс по годам
Спорт во Франции в 1909 году
Июль 1909 года
1909 год в велоспорте